Соревнования по тхэквондо на XXIX летних Олимпийских играх у женщин в тяжёлом весе (свыше 67 кг) прошли 23 августа 2008 года в спортивном зале Университета науки и технологии Пекина.

Медали

Формат соревнований

Победители боёв предварительного раунда основной сетки выходят в четвертьфинал; победители четвертьфиналов выходят в полуфинал; победители полуфиналов выходят в финал, где разыгрывают золотую и серебряную медаль. Проигравшие финалистам соответственно в предварительном раунде и в четвертьфиналах встречаются между собой в двух утешительных поединках. Победитель утешительного поединка встречается в боях за бронзовую медаль с проигравшим полуфиналистом из другой половины сетки. Вручаются две бронзовые медали.

Результаты

Сокращения
SUP — Победа ввиду явного преимущества

Основные соревнования
 

Утешительные соревнования

Результат четвертьфинального матча между Сарой Стивенсон из Великобритании и Чэнь Чжун из Китая был пересмотрен по итогам апелляции. Чэнь Чжун вела 1—0, когда за четыре секунды до окончания матча Стивенсон нанесла сопернице удар по лицу, что должно было дать ей два очка. Однако только половина судей зарегистрировала удар, и Чэн Чжун была объявлена победительницей. Через час британская делегация подала протест, предъявив видеозапись в качестве доказательства. Было вынесено беспрецедентное в истории тхэквондо решение и Стивенсон была объявлена победительницей. Проиграв следующий бой Марии Эспиноса из Мексики, она затем выиграла бронзовую медаль. Эта медаль стала первой у Стивенсой за три олимпиады. 

Объявление результатов четвертьфинала звучало следующим образом:
Наблюдательный совет соревнований внимательно изучил этот случай, проделал анализ видеозаписи и предоставил его всем судьям. В соответствии со вторым абзацем страницы 64 правил соревнований Всемирной Федерации Тхэквондо мы приняли решение изменить результат и объявить британскую участницу победительницей. Мы извиняемся перед китайскими зрителями, но справедливость важнее. Спасибо за понимание.

Примечания

Ссылки 
 Тхэквондо на сайте официальном сайте Игр   

Тхэквондо на летних Олимпийских играх 2008
2008 год в тхэквондо